Пятчино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пятчино — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Пятчино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Пятчино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Пятчино — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области.
 Пятчино — деревня в Бежецком районе Тверской области.